

Patronymes 

 Mario Moretti (1912-2002), archéologue italien et un étruscologue
 Mario Moretti (1946-), ancien chef des Brigades rouges
 Mario Moretti Polegato (1952-), homme d'affaires et patron italien

Voir aussi 

 Moretti :  page d'homonymie